Азнаево ( — от личного имени Аҙнай) — ойконимы в Башкортостане:

 Азнаево — деревня в Ишимбайском районе.
 Азнаево (также известна была как Азнаева) — село в Бижбулякском районе.

Примечания